Die New Zealand Open 2016 im Badminton fanden vom 22. bis 27. März 2016 in Auckland statt.

Austragungsort 
 North Shore Events Centre, Auckland

Finalergebnisse

Herreneinzel

Setzliste 
  Son Wan-Ho (Viertelfinale)
  Ajay Jayaram (zurückgezogen)
  Lee Dong-keun (Viertelfinale)
  Hsu Jen-hao (3. Runde)
  Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)
  Anthony Ginting (3. Runde)
  Jonatan Christie (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
 Nguyễn Tiến Minh (Halbfinale)
 Goh Soon Huat (3. Runde)
 Derek Wong Zi Liang (2. Runde)
 Qiao Bin (Viertelfinale)
 Huang Yuxiang (Champion)
 Wang Tzu-wei (zurückgezogen)
 Kazumasa Sakai (2. Runde)
 Soo Teck Zhi  (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (Champion)
  Yui Hashimoto (2. Runde)
  Bae Yeon-ju (Halbfinale)
  Lindaweni Fanetri (2. Runde)
 Hsu Ya-ching  (Viertelfinale)
 Iris Wang (2. Runde)
 Rong Schafer (2. Runde)
 Kaori Imabeppu (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Champion)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Finale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (zurückgezogen)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Huang Kaixiang / Zheng Siwei (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Finale)
 Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (zurückgezogen)
 Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)
 Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Champion)
 Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (1. Runde)
 Vitaliy Durkin / Nina Vislova (zurückgezogen)
 Phillip Chew / Jamie Subandhi (zurückgezogen)
 Ronan Labar / Émilie Lefel (2. Runde)
 Kim Gi-jung / Shin Seung-chan (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Turnierseite

Badmintonwettbewerb in Auckland
2016
BWF Grand Prix 2016